Шведска се први пут појавила на Олимпијским играма 1896. године, које су биле уједно и прве олимпијске игре модерног доба. Од тада Шведска није пропустила ни једне Летње олимпијске игре осим игара одржаних 1904. године.

На Зимским олимпијским играма Шведска је први пут учествовала 1924. године, и од тада је учествовала на свим наредним одржаним Зимским олимпијским играма.

Шведска олимпијци су закључно са 2016. годином освојили 638 медаљу на олимпијадама (494 на летњим и 144 медаља на зимским ОИ). Шведска је једном била домаћин олимпијских игара и то 1912 град домаћин је био Стокхолм и једном 1956 је била домаћин — помоћник, када се прихватила да угости коњичке спортове, због Аустралијског закона и карантина које би коњи морали да прођу да су ишли директно у Мелбурн где су се игре одржавале.

Национални олимпијски комитет Шведска (-{Sveriges Olympiska Kommitté}-) је основан 1913. године када је и званично признат од стране МОКа.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ 

*Збир укупног броја медаља није адекватан због тога што су швеђани учествовали и добили медаље на две летње олимпијаде у зимским спортовима, оба пута у уметничком клизању, 1908. и 1920. године. На тим играма су освојили три златне, две сребрене и једну бронзану медаљу.

Спољашње везе 
 
 

Шведска на олимпијским играма